Душко Тошич (серб. Duško Tošić / Душко Тошић, нар. 19 січня 1985, Зренянин) — сербський футболіст.
 Душко Пієтлович (серб. Duško Pijetlović, 25 квітня 1985) — сербський ватерполіст, олімпійський медаліст.